Лос Ногалитос има више значења:

 Лос Ногалитос (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ногалитос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалитос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалитос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалитос (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ногалитос (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалитос (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику